Уэбстер, Марк (род. 1990) — австралийский фигурист.
 Уэбстер, Марк (род. 1983) — валлийский дартсмен.